Ян Семенський — львівський каштелян
 Ян Семенський — писар гродський пйотркувський

Семенські